Monopisthocotylea är en ordning av plattmaskar. Monopisthocotylea ingår i klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Monopisthocotylea 201 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Monopisthocotylea